Parques puede estar haciendo referencia a:

 El plural de parque, sitio urbano ajardinado.
 Parqués, juego de mesa colombiano.
 Parques, 7ª sección comunal de la comuna haitiana de Léogâne.